Трендал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — британский геолог, поэт и исследователь.
 Трендал, Артур Дейл (1909—1995) — австралийский историк искусства и археолог античности.